La edición 96.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 26 de mayo y el 8 de junio de 1997 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el brasileño  Gustavo Kuerten  logrando así  el primer título de los tres que obtendría en París  al imponerse en la final al español Sergi Bruguera. 

En la competición individual femenina la victoria fue para la croata  Iva Majoli que lograba el único  título que  obtendría en un torneo del Gran Slam  al imponerse a la suiza Martina Hingis.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1997